Меджа () — фамилия. Представители:
 Меджа, Николас (род. 1995) — кенийский футболист, защитник.
 Меджа, Сэмми (род. 1996) — кенийский футболист, защитник.
 Меджа, Хенри (род. 2001) — кенийский футболист, нападающий.

Примечания